El nombre de Enrique de Guzmán puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Enrique de Guzmán (1391-1436). II conde de Niebla y señor de Sanlúcar de Barrameda.
 Enrique de Guzmán (m. 1492). Duque de Medina Sidonia, marqués de Gibraltar, conde de Niebla y señor de Sanlúcar de Barrameda.
 Enrique de Guzmán (1540-1607). Conde de Olivares, virrey de Sicilia y padre del célebre Conde-duque de Olivares, valido del rey Felipe IV de España.
 Enrique de Haro y Guzmán (1605-1626), conocido al final de su vida como Enrique de Guzmán, cardenal español nieto del anterior, sobrino del Conde-duque de Olivares y hermano de Luis Méndez de Haro, ambos validos de Felipe IV.
 Enrique de Guzmán (1930-2014). Ingeniero aeronáutico español, presidente de Iberia y CASA y subsecretario de Aviación Civil.